Синя́ва () — село, входит в Ракитнянский район Киевской области Украины. Расположено на реке Рось.

Население по переписи 2001 года составляло 3603 человека. Почтовый индекс — 09634. Телефонный код — 4562. Занимает площадь 70 км². Код КОАТУУ — 3223786001.

В селе находится одна из старейших деревянных церквей Киевской области — Николаевская церковь, построенная в 1730 году.

Местный совет 

09634, Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Синява

История 
Село Синява было в составе Островской волости Васильковского уезда Киевской губернии. В селе была Воскресенская и Николаевская церковь.

Известные уроженцы 
 Бондаренко, Михаил Григорьевич — Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Синява на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 
 Историческая информация о селе Синява

Населённые пункты Ракитнянского района